Монастырь Святого Георгия Хозевита (), также монастырь Козиба — мужской монастырь Иерусалимской православной церкви, расположенный в Вади-эль-Кильт в 5 км на юго-запад от Иерихона, в зоне C Западного берега реки Иордан, под полным контролем Израиля. Арабское название — Mar Jaras. Нависающий над утёсом комплекс, возникший из лавры, основанной в 420-х годах и преобразованной в монастырь около 500 года, имеет древнюю часовню и орошаемые сады, населён греческими православными монахами. До него можно добраться по пешеходному мосту через Вади-эль-Кильт, который многие считают «долиной смертной тени» из Псалма 22. Долина проходит параллельно древнеримской дороге в Иерихон, служа декорацией для притчи о добром самарянине (). Монастырь открыт для паломников и посетителей.

Основанный в византийский период, монастырь был разрушен персами в 614 году, отстроен в XII веке во время периода крестоносцев, заброшен после их поражения и вновь восстановлен греческими монахами, начиная с конца XIX века. Это место связано с жизнью пророка Илии и родителей Девы Марии, а также содержит мощи трёх православных святых, что делает его местом интенсивного паломничества.

Посещение 

Добраться до монастыря можно по шоссе №1 между Мёртвым морем и Иерусалимом, свернув на Мицпе-Йерихо и следуя указателям на монастырь. Существует 3-часовой пеший маршрут через вади и другие маршруты выше и вдоль вади, или, в качестве альтернативы, стоянка около вади от монастыря с прилегающей смотровой площадкой. От стоянки к монастырю довольно короткий путь, около 1 км, но с очень крутым спуском. Время от времени бывает очень жарко, и поход в жару для некоторых людей может быть трудным. Есть молодые люди с ослами, которые могут отвезти посетителя в монастырь или обратно на стоянку за договорную плату.

В монастыре строгий дресс-код: мужчинам нельзя быть одетым в шорты, женщинам нельзя в брюках; женщина должна быть закрытой блузе с длинными рукавами и в длинной юбке.

История

Византийский период 
Монашеская жизнь на месте будущего монастыря Хозевита началась около 420 года н. э. в качестве лавры с несколькими монахами, которые стремились получить опыт пророков в пустыне и поселились около пещеры, где, как они верили, Илию кормили вороны (}). Отшельники, живущие в пещерах близлежащих скал, собирались в монастыре для еженедельной мессы и общей трапезы.

Между 480 и 520/530 годами лавра была преобразована в монастырь Иоанном Фиванским, также известным как святой Иоанн Хозевит, приехавшим в Сирию Палестинскую из Египта. В своё время он был посвящён Богородице.

Монастырь стал важным духовным центром в VI-VII веках при святом Георгии Хозевите (умер около 620 года). Позже монастырь получил новое имя в его честь.

В это время в монастыре находилась небольшая оригинальная часовня, посвященная святому Стефану, и церковь Девы Марии.

Разрушенный в 614 году персами, монастырь был в какой-то мере заброшен после того, как персы ворвались в долину и убили четырнадцать монахов, которые там жили.

Ранний мусульманский период 

В писаниях конца VIII века монастырь начинает ассоциироваться с родителями Святой Марии, святыми Иоакимом и Анной. Монах того периода упоминает «дом Иоакима».

Период крестоносцев 
После разрушения монастыря персами в 614 году он был восстановлен во времена крестоносцев. Мануил I Комнин выполнил определённую реставрацию в 1179 году, а, согласно надписи, Фридрих II выполнил дальнейшую реставрацию в 1234 году. После того, как крестоносцы потерпели поражение и были вытеснены из региона, монастырь снова был заброшен.

Современный период 

Монастырь был восстановлен в 1878 году и с тех пор находился под опекой следующих монахов или настоятелей:
 Отец Калиникос (1830–1909)
 Отец Амфилохий (1913–1986)
 Отец Антониос Иосифидис (ум. в 1993 г.)
 Отец Германос (Георгиос Цибоуктзакис; ум. в 2001 г.)
 Отец Константинос (нынешний настоятель, по состоянию на 2020 год).

В 1878 году здесь поселился греческий монах Калиникос и восстановил монастырь, завершив его в 1901 году при содействии Иерусалимского Патриархата.

Святой Иоанн Румын 

Румынский монах-священник отец Иоанн, урождённый Илие Якоб (род. 1913 г.), покинул румынский скит на реке Иордан, игуменом которого он был с 1947 года, и в 1952 году переехал в монастырь Святого Георгия вместе со своим учеником Иоанникием Пырыялом. Следующим летом они вместе удалились в близлежащую пещеру Святой Анны, которую отец Иоанн больше не покидал. Поражённый болезнью, он умер через семь лет, в 1960 году. В 1992 году он был причислен к лику святых Румынской православной церковью, а в 2016 году официально признан таковым Греко-православным патриархатом Иерусалима. Его имя было добавлено к официальному названию монастыря, а его мощи были установлены в главной церкви монастыря, рядом с мощами святых Иоанна и Георгия Хозевитов. Он известен как преподобный Иоанн Румын, Новый Хозевит.

Отец Германос (Цибуктзакис) 

Отец Германос приехал в монастырь Святого Георгия в 1993 году и жил там до тех пор, пока не был убит арабскими террористами в 2001 году во время второй интифады. В течение многих лет он был единственным обитателем монастыря, настоятелем которого он был назначен в 2000 году. Подражая монахам Вади-эль-Кильта поздней античности, отец Германос оказывал гостеприимство посетителям, улучшил каменную тропу, по которой паломники поднимались в монастырь, отремонтировал акведуки и благоустроил сады с тенистыми оливковыми деревьями.

Религиозные традиции и реликвии 
Предания, связанные с монастырем, включают посещение этого места пророком Илией () и святого Иоакима, чья жена Анна была бесплодна, плачущего здесь, когда ангел возвестил ему о зачатии Девы Марии.

В главной церкви монастыря находятся мощи трёх святых, тесно связанных с эти местом — преподобных Иоанна Хозевита, Георгия Хозевита и Иоанна Румына.

Кости и черепа монахов-мучеников, убитых персами в 614 году, хранятся в часовне за монастырскими стенами.

Примечания

Литература 

 (pp. 192 ff)
 (pp. 29 ff)
 (pp. 29-31)
 |pages= 183 -192)
 (pp. 69 ff)
 (p. 91)

Ссылки 
Святой монастырь Святого Георгия Хозевита. Официальный сайт Иерусалимской православной церкви 
Monastery of St George, seetheholyland.net
St. George Koziba, Wadi Qelt, biblewalks.com 
Monastery of St George of Koziba in Wadi Qelt, visit Palestine
Survey of Western Palestine, Map 18: IAA, Wikimedia commons
Deir al Qilt Locality Profile, Applied Research Institute–Jerusalem, ARIJ
Deir al Qilt aerial photo, ARIJ

Храмы, построенные в VI веке

Православные монастыри Израиля
Мужские монастыри Израиля
Монастыри Иерусалимской православной церкви